

Тімберлейк — селище, штат Огайо
 Тімберлейк — переписна місцевість, штат Північна Кароліна
 Тімберлейк — переписна місцевість, штат Вірджинія